2012 Голяма награда на Германия е 59-о за Голямата награда на Германия и десети кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 22 юли 2012 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия